Slovo drak má více významů:

 drak – bájné zvíře

 Drak (souhvězdí) – souhvězdí
 Drak (zvěrokruh) – jedno ze zvířat východního zvěrokruhu
 drak (předmět) – létající předmět nesený silou větru
 plochý drak
 krabicový drak 
 pozorovací drak – vojenský pozorovací prostředek
 tažný drak – sportovní nástroj pro powerkiting
 drak letadla nebo drak letounu – kostra létajícího stroje
 brněnský drak – symbol města Brna 
 také název pro rychlovlak jezdící do Brna
 Divadlo DRAK – královéhradecké loutkové divadlo
 Likérka Drak, s.r.o. – firma známá z kauzy metanolové aféry v Česku
 drak jako heraldický symbol

Externí odkazy